Ib har flere betydninger:
 Ib – et dansk drengenavn
 IB – en forkortelse for International Baccalaureate, den internationale studentereksamen